Ausa ou AUSA peut désigner :
 , ville située dans le district de Latur, en Inde ;
 , rivière à Saint-Marin et en Italie ;
 , rivière en Italie ;
 Ausa est le nom original romain de Vic, municipalité espagnole ;
 A.U.S.A., une sitcom américaine diffusée sur le réseau NBC.